Az 1965-ös magyar férfi röplabdabajnokság a huszadik magyar röplabdabajnokság volt. A bajnokságban tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1966
Népsport 1965.12.07.

Röplabdabajnokság évei
Magyarferfiroplabdabajnoksag